Ticker-tape parade, een publieke huldiging (“ticker tape” verwijst naar de papierstrook van de telegraaf)
 Ticker symbol, een beurscode
 Ticker (film)